Godot, Samuel Beckett Godot-ra várva színdarabjának névadó karaktere
 Godot, játékmotor